Nit (eenheid) - eenheid van luminantie, gelijk aan 1 candela per vierkante meter.
 Nat (eenheid) - logaritmische eenheid van informatie, soms ook nit genoemd.
 Oost-Indonesië - een van de deelstaten van de Verenigde Staten van Indonesië, in het Indonesisch Negara Indonesia Timur of NIT.
 Neith (godin) - een Egyptische godin, soms ook Nit.
 Network Investigative Technique - een vorm van malware gebruikt door de FBI.
 Nagpur Improvement Trust - een lokaal overheidsorgaan in Nagpur (India).
 National Invitation Tournament - een basketbaltoernooi in de Verenigde Staten georganiseerd door de National Collegiate Athletic Association.

Zie ook
 Nits - een Nederlandse band.